Wallace House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wallace House (Kentucky), ID-Nr. 88003306
 Wallace House (Missouri), ID-Nr. 84002579
 Wallace House (New Jersey), ID-Nr. 70000395